La Route nationale 813 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 813 en Belgique
 Route nationale 813 en France

Voir aussi